Okręty US Navy o nazwie USS  "Alexander Hamilton", pochodzącej od Alexandra Hamiltona:
 Pierwszy "Alexander Hamilton" był kutrem patrolowym będącym w służbie od 1871 do 1906 i biorący udział w wojnie amerykańsko-hiszpańskiej
 Drugi "Alexander Hamilton" (WPG-34) był kutrem  Straży Wybrzeża Stanów Zjednoczonych przyjętym do służby w 1937 i zatopionym przez U-Boota U-132 29 stycznia 1942.
 Trzeci "Alexander Hamilton" (SSBN-617) był okrętem podwodnym będącym w służbie w latach 1963-1993.

Alexander Hamilton